Glacier Scott peut désigner :
 Glacier Scott, un glacier d'Alaska
 Glacier Scott, un glacier de la chaîne Transantarctique, en Antarctique
 Glacier Scott, un glacier de l'Antarctique oriental